LDV – brytyjski producent samochodów dostawczych działający w latach 1993–2009.
 LDV – chińska marka samochodów dostawczych, pickupów i SUV-ów Maxus w krajach anglosaskich działająca od 2016 roku.